The Virtues kan syfta på:
 The Virtues (svensk musikgrupp)
 The Virtues (amerikansk musikgrupp)